

Geografia 
 Mazenod – comunità nel distretto di Maseru, Lesotho occidentale

Persone 
 Eugène de Mazenod – fondatore della congregazione degli Oblati di Maria Immacolata e vescovo cattolico, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Fortuné-Charles de Mazenod – vescovo cattolico francese

Altro 
 Citadelles & Mazenod – casa editrice francese di libri d'arte